

Persone 
 Alessandro I Obrenović (1876-1903) – re dei Serbi
 Draga Obrenović (1864-1903) – regina consorte di Serbia
 Dragan Obrenović (1963) – militare e criminale di guerra bosniaco
 Jovan Obrenović (1787-1850) – politico serbo
 Marija Obrenović (1831-1876) – boiara moldava e rumena
 Mihailo Obrenović III di Serbia (1823-1868) – principe di Serbia
 Milan Obrenović (1770-1810) – generale rivoluzionario serbo
 Milan Obrenović II di Serbia (1819-1839) – principe di Serbia
 Milan Obrenović IV di Serbia (1854-1901) – principe e re di Serbia
 Miloš Obrenović I di Serbia (1780-1860) – principe di Serbia 
 Natalija Obrenović (1859-1941) – regina consorte di Serbia

Storia di famiglia 
 Obrenović – governò la Serbia dal 1815 al 1842 e dal 1858 al 1903